Le Championnat de France de volley-ball Pro B 2006-07 oppose quatorze équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de deuxième division porte le nom de Pro B depuis 1998.

Le Narbonne Volley, le GFCO Ajaccio, Marseille Volley-Ball et le FC Neuweg Saint-Louis rejoignent la Pro B à l'issue de la saison 2005-06.

Listes des équipes en compétition 

Aix Université Club
GFCO Ajaccio Volley-Ball
Club Alès en Cévennes Volley-Ball
Cambrai Volley-Ball Élan du Cambrésis
Chaumont Volley-Ball 52
Dunkerque Grand Littoral Volley-Ball
Grenoble Volley Université Club
Harnes Volley-Ball
Marseille 13 Provence Volley-Ball
Martigues Volley-Ball
Narbonne Volley
FC Neuweg Saint-Louis Volley-Ball
Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique
Foyer Laïque Saint-Quentin Volley-Ball

Formule de la compétition 

Après une phase de classement par matches aller et retour, mettant aux prises toutes les équipes, la première équipe est promue directement en Pro A tandis que les clubs classés de 2 à 4 disputent les play-offs pour l'autre place de promotion. La dernière équipe est rétrogradée directement en Nationale 1, les clubs classés de 10 à 13 disputent les play-downs pour éviter l'autre place de relégable.

Classement de la saison régulière 

Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoire 3 sets à 0 ou 3 à 1, 2 points en cas de victoire 3 à 2, un seul point en cas de défaite 3 à 2, aucun point en cas de défaite 3 à 1 ou 3 à 0.

Résultats de la saison régulière

Play-offs d'accession

Résultats 

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Demi-finales d'accession

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Finale d'accession

|}

Play-downs

Résultats 

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Demi-finales

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Finale

|}

Voir aussi

Liens externes 
 Résultats sur le site de la FFVB

Championnat de Ligue B de volley-ball masculin
Volley-ball M2
France M2
Championnat M2
Championnat M2